Steve Knight (ur. 1965) – amerykański zapaśnik
 Steve Knight (ur. 1966) – amerykański polityk